Helga Erny, z domu Klein (ur. 15 sierpnia 1931 w Mannheim, zm. 27 stycznia 2021) – niemiecka lekkoatletka specjalizująca się w krótkich biegach sprinterskich, srebrna medalistka letnich igrzysk olimpijskich w Helsinkach (1952) w sztafecie 4 x 100 metrów.

Sukcesy sportowe 
 dwukrotna mistrzyni RFN w biegu na 200 m – 1952, 1953
 wicemistrzyni RFN w biegu na 100 m – 1952

Rekordy życiowe 
 bieg na 100 m – 11,8 – 1952
 bieg na 200 m – 24,4 – 1952

Przypisy

Bibliografia 
  

Niemieccy sprinterzy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952
Niemieccy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1931
Zmarli w 2021
Ludzie urodzeni w Mannheimie